Sadah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sadah, administrativ by, Jawa Timur,

Jemen 

 Sadah (guvernement), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar